Sors tes griffes pour ta planète est le carnet-album de la série de bande dessinée Grrreeny de Midam, sorti en 2010.

Résumé 
Cet album contient plusieurs gags en une ou plusieurs pages. Le guichetier du cinéma, personnage récurrent de la série Kid Paddle apparaît ici pour la première fois.

Album de bande dessinée sorti en 2010
Publication MAD Fabrik